Die Nordischen Skiweltmeisterschaften 1939 waren ein Wettbewerb in der Nordischen Kombination, der vom 11. bis 19. Februar in Zakopane in Polen stattfand. 

Bei der 12. Austragung der Nordischen Kombination als Wettbewerb der Nordischen Skiweltmeisterschaft starteten 38 Sportler im Skilanglauf über 18 km, den der Finne Erkki Mäkinen knapp vor Olaf Hoffsbakken und John Westbergh für sich entscheiden konnte. Auf den Rängen fünf bis sieben folgten die späteren Medaillengewinner. 

Im Sprunglauf gingen 35 Sportler an den Start, von denen Albert Burk und Jan Marek nach Stürzen im 1. Durchgang an folgenden Wettbewerben nicht mehr teilnahmen.

Das Kombinationsspringen entschied der Pole Stanisław Marusarz für sich. Auf den Plätzen folgten Hans Lahr aus dem, dem Deutschen Reich einverleibten Sudetenland und Stanisławs gleichaltriger Cousin Andrzej Marusarz.  

Gustl Berauer, ebenfalls aus dem Sudetenland, erreichte den sechsten Rang im Skilanglauf und den vierten Platz im Skispringen und erzielte damit erzielten besten Durchschnittsleistung zum ersten deutschen Skiweltmeister in der Nordischen Kombination wie auch in den nordischen Disziplinen überhaupt. Platz zwei belegte der Schwede Gustav Sellin mit den Rängen sieben (Skilanglauf) und fünf (Skispringen) in den Einzeldisziplinen. Rang drei ging an Magnar Fosseide aus Norwegen. 

Die favorisierte norwegische Mannschaft traf erst nach dem offiziellen Training in Zakopane ein. Die von den polnischen Ausrichtern angebotene Organisation eines speziellen Trainings nur für die norwegische Mannschaft, wurde von deren Teamverantwortlichen jedoch mit der obskuren Begründung, dass die Schanze zu groß und der Aufsprung daher nicht sicher sei, abgelehnt. Aus Sicht der norwegischen Teamführung schien es den Anschein zu haben, als sei es für ihre Kombinationsspringer sicherer den ersten Sprung erst im Wettkampf und nicht im Training zu tätigen. In der norwegischen Sportzeitung „Sportsmanden“ wurde berichtet, dass die Organisatoren verärgert fragten, „ob die Norweger verrückt seien?“ Tatsächlich kamen im Wettbewerb drei von vier Norwegern (Hoffsbakken, Odden und Kvanlid) bei ihrem ersten Sprung zu Sturz und vergaben damit ihre Medaillenchancen.

Einzel (Großschanze K-80 / 18 km) 

Datum: Mittwoch, 15. und Donnerstag, 16. Februar 1939;

Austragungsorte: Skilanglauf: Gubałówka; Sprunglauf: Wielka Krokiew (K-80)

Teilnehmer: 46 genannt; 38 gestartet; 33 gewertet;

Quellen 
 Narciarskie Mistrzostwa Świata F.I.S. Zakopane, 11.-19. luty 1939 R. (polnisch), s. 3
 Narciarskie Mistrzostwa Świata : Zawody FIS : Zakopane 11-19 lutego 1939 r. (polnisch), Kraków, 1939.
 Sensationshopp i kombinerade VM. Alla favoriter föllo Dagens Nyheter (schwedisch) vom 16. Februar 1939, s. 9
 Resultat: Westberg på tredje plats Svenska Dagbladet (schwedisch) vom 16. Februar 1939, s. 16
 Sudettysken Berauer vann kombinerade - Sellin tvåa Svenska Dagbladet (schwedisch) vom 17. Februar 1939, s. 15
 Sudettyskeren Berauers store triumf i Zakopane i går, Aftenposten (norwegisch) vom 17. Februar 1990, s. 8, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Vårt første nederlag i kombinert renn, Aftenposten (norwegisch) vom 18. Februar 1939, s. 1, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Sportsmanden (norwegisch) vom 13. Februar 1939, s. -, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Sportsmanden (norwegisch) vom 16. Februar 1939, s. -, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Sportsmanden (norwegisch) vom 20. Februar 1939, s. -, in Deichmanske bibliotek, Oslo

Zeichenerklärung 
 * = Sprung als gestürzt gewertet
 DNF = Did not finish (nicht beendet, aufgegeben)
 DNS = Did not start (nicht gestartet)

Nordische Kombination
Manner 1939